Le Championnat du monde de Superbike 2006 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 25 février et s'est terminée le 8 octobre après 12 manches.

Troy Bayliss a remporté le titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2006
Sport motocycliste en 2006
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo